Оттеграфен - фамилия:

 Оттеграфен, Карл Томас (1769—1844) — прусский генерал-лейтенант, его дети:
 Оттеграфен, Франц Альберт (1798—1866) — прусский генерал-майор.
 Оттеграфен, Фридрих Август (1802—1878) — прусский генерал-лейтенант.

См. также 
 Отте